Topònims: El Franco, concello de la Comunitat Autònoma del Principat d'Astúries
 Biografies:
Antoni Franco i Florensa (Lleida, 1911 - Lleida, 1996), futbolista català
 Antonio Franco Estadella (Barcelona, 1947), periodista català
 Arlette Franco (Perpinyà, 1939 - 2010), política nord-catalana
 Battista Franco (Venècia, abans de 1510 - 1561), pintor i gravador en aiguafort del Manierisme italià
 Darío Javier Franco Gatti (1969, Cruz Alta, província de Córdoba), futbolista i entrenador argentí
 Francisco Franco Bahamonde (Ferrol, 1892 - Madrid, 1975), militar i dictador, Cap d'Estat espanyol
 Enric Franco (Barcelona, 1854 — 1900), dramaturg, poeta i traductor 
 Esther Franco Aliaga (Cubel, Camp de Daroca, 1950), política valenciana d'origen aragonès
 Guillermo Franco (1976, Corrientes, Argentina), jugador de futbol
 Horacio Franco (Ciutat de Mèxic, 1963) músic, professor i director d'orquestra.
 Itamar Franco (Salvador, 1930), polític brasiler, President del Brasil
 Jesús Franco Manera (Madrid, 1930), cineasta madrileny
 José Ignacio Franco Zumeta (Pina de Ebro, 1981), futbolista aragonès que juga de davanter
 Josep Franco i Martínez (Sueca, Ribera Baixa, 1955), escriptor, mestre i traductor valencià
 Leonardo Franco (San Nicolás, Argentina, 1977), futbolista argentí
 Ramón Franco y Bahamonde (Ferrol, 1896 - Illes Balears, 1938), militar i polític espanyol, germà de Francisco Franco
 Xosé Lois Franco Grande (Tebra, 1936), escriptor i advocat gallec
 Zenón Franco Ocampos (Paraguai, 1956), Gran Mestre d'escacs